Przybylska ist ein weiblicher polnischer Familienname. Bekannte Namensträgerinnen sind:

 Anna Przybylska (1978–2014), polnische Schauspielerin und Fotomodel
 Sława Przybylska (* 1931), polnische Sängerin und Schauspielerin
 Wanda Przybylska (1930–1944), polnische Widerstandskämpferin, Beteiligte am Warschauer Aufstand und Tagebuchschreiberin

 siehe auch

 Przybylski